Акутан:

 Акутан — остров в составе Лисьих островов, восточной части цепи Алеутских островов.
 Акутан — действующий вулкан, расположенный на одноимённом острове.
 Акутан — государственный гражданский гидроаэропорт, расположенный в городе Акутан (Аляска), США.
 Акутан — город в боро Восточные Алеутские острова, штат Аляска, США.